Пильно — село в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав Усть-Кажинского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Чапшушки, вблизи места впадения её в реку Бию. Абсолютная высота — 235 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1620 году. В 1926 году в селе имелось 367 хозяйств и проживало 2040 человек (981 мужчина и 1059 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени, изба-читальня и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Пильновского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)